Sierra Madre est le nom de plusieurs chaînes de montagnes (sierra signifie en espagnol montagne, chaîne de montagnes):
 Mexique :
 Sierra Madre orientale,
 Sierra Madre occidentale,
 Sierra Madre del Sur,
 Sierra Madre de Chiapas, qui s'étend au sud jusqu'au Guatemala, au Salvador et au Honduras ;
 Philippines :
 Sierra Madre ;
 États-Unis :
 Sierra Madre, une ville située dans le comté de Los Angeles en Californie.